Odr steht für:
 Óðr, ein niederer Gott der nordischen Mythologie

ODR steht für:
 Octal Data Rate, Übertragungsverfahren für Datenbusse mit achtfacher Datenrate, siehe Double Data Rate
 Online Dispute Resolution, eine Online-Streit-Beilegungsmethode, siehe Alternative Dispute Resolution
 EnBW Ostwürttemberg DonauRies, deutsches Energieversorgungsunternehmen
 Ord River Airport (IATA-Code), Flughafen am Ord River (Cambridge Gulf), Region Kimberley, Western Australia

OdR steht für:
 Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger, deutscher Traditionsverband

Abkürzung